Pucuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pucuk, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pucuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 112,26), Jawa Timur, 
 Desa Pucuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 112,45), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar